Trägheitssatz steht für: 
 das Trägheitsprinzip der klassischen Mechanik, siehe Newtonsche Gesetze#Erstes Newtonsches Gesetz
 einen Satz aus der linearen Algebra, siehe Trägheitssatz von Sylvester